Die Citrix Tennis Championships 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. Februar bis 5. März 2000 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kopenhagen die Copenhagen Open und in Santiago de Chile der Chevrolet Cup gespielt, welche genau wie das Turnier in Delray Beach zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Australier Lleyton Hewitt, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Es gewann der an sechs gesetzte Österreicher Stefan Koubek seinen einzigen Titel der Saison 2000. Er gewann im Finale gegen den Qualifikanten Álex Calatrava aus Spanien in drei Sätzen. Es war der zweite Turniererfolg seiner Karriere.
Im Doppel siegte die ungesetzte Paarung bestehend aus Brian MacPhie und Nenad Zimonjić. Zimonjić verteidigte damit seinen Titel, den er im Jahr zuvor mit noch mit Maks Mirny gewinnen konnte. Mirny scheiterte an drei gesetzt mit seinem Partner Mark Knowles im Halbfinale. Für Zimonjić war es der erste Titel der Saison und sein zweiter Doppelerfolg insgesamt, für MacPhie ebenfalls der zweite Karrieretitel, jedoch der einzige Saisonerfolg.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Delray Beach